Макертин има више значења:
 Округ Макертин (Оклахома)
 Макертин (Оклахома)